Wyniki podnoszenia ciężarów na 53. Mistrzostwach Świata w Podnoszeniu Ciężarów w 1979 roku w Salonikach (Grecja). Startowali tylko mężczyźni w 10 kategoriach wagowych.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 http://iwrp.net/pl/zawody?view=contest&id_zawody=71 
 Medaliści mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów  – Dokładne wyniki

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
1979 w sporcie